Dad's Boy – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
Dad's Boy – cortometraggio del 1923 diretto da Harry Edwards